L'île Smith peut désigner :
 L'Île Cross dans les îles Malouines
 L'île Cross dans les Bermudes